Джакопо Контаріні () — 47-й венеціанський дож.

Уродженці Венеції